

Гайленд-Біч — місто, штат Флорида
 Гайленд-Біч — місто, штат Меріленд